Михаи́л Владисла́вович Анто́нчик (15 июня 1921, Киев — 8 июля 1998) — советский и украинский художник-живописец, член НСХУ, Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1970), Народный художник УССР (1982). Входит в неофициальный список 100 лучших художников Украины . Работы хранятся в украинских музеях . Работает в отрасли станковой живописи.

Биография 
Родился 15 июня 1921 года в Киеве.

В 1950 году окончил Киевский государственный художественный институт. Учился у таких учителей как А. Петрицкий, К. Елева. С 1949 года участвовал в художественных выставках. В 1970 году получил звание Заслуженного деятеля искусств Украинской ССР, а в 1982 стал Народным художником УССР. Награжден Почётной грамотой Президиума Верховной Совета УССР и медалью.

Художник много путешествует по городам и сёлам Украины. В 50-е годы Антончик создаёт ряд портретов и этюдов, оттачивая своё мастерство. Работает также в пейзаже, пишет картины "Окрестности Киева" (1957), "Вечер. Дубечня" (1958), "На море" (1962). Не обходит стороной художник и тему Т.Г. Шевченко. Так его композиции "Праздник в селе Моринцы. Открытие Дворца культуры" (1963-1964) впечатляют исторической правдивостью, мастерством изображать людей и умением раскрывать характерные особенности его персонажей на полотне. Художественный талант проявляется также и в его натюрмортах таких, как "Арбузы и яблоки" (1955), "Натюрморт с рыбой" (1963), "Лящи" (1963) и другие.

Избранные работы 
 «Портрет доярки К. Кошевой» (1949)
 «Анна Семеновна» (1961)
 «Праздник в селе Моринцы. Открытие Дворца культуры» (1963-64)
 «Золотой век» (1971)
 «Октябрем рожденные» (1963-64)
 «Колхозники» (1964-67)
 Триптих «Поэма о женщине» (1968-69)
 «Мои учителя. Кость Елева и Анатолий Петрицкий» (1971-72)
 «Хозяин родной земли» (1975)
 «Творцы» (1979)
 «Письма сына» (1983)
 «Земля родная» (1984)
 «Бессмертие» (1985)
 «Фронтовые письма» (1990)

Семья 
 Сын — Виктор Михайлович Антончик (1955 г.р.) — музыкант

Примечания

Литература 
 Михайло Антончик: Альбом / , 1980.

Ссылки 
 [leksika.com.ua/15621029/ure/antonchik УРЕ.] 
 Дім «Дукат». 
  

Члены Национального союза художников Украины